«Teatro Apolo» - o «Teatro Apollo»/«Apollo Theater» - puede referirse a:

Edificios

en Alemania 
 Teatro Apollo de Berlín (:w:de).
 Teatro Apollo de Dresde (:w:de).
 Teatro Apollo de Düsseldorf (:w:de).
 Teatro Apollo de Gronau (:w:de).
 Teatro Apollo de Lübeck (:w:de).
 Teatro Apollo de Siegen (:w:de).

en Argentina 
 Teatro Apolo de Buenos Aires.

en Austria 
 Teatro Apollo de Viena (:w:de:).

en Brasil 
 Teatro Apolo de Recife.
 Teatro Apolo de Río de Janeiro.
 Teatro Apolo de São Paulo.

en Dinamarca 
 Teatro Apolo (Apolloteatret) de Copenhague (:w:da).

en España 
 Teatro Apolo de Almería.
 Teatro Apolo de Barcelona.
 Teatro Apolo de Valencia.
 Teatro Apolo de El Algar, Cartagena, Murcia.
 Teatro Apolo de Madrid.
 Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
 Teatro Apolo de Miranda de Ebro, Burgos.

en Estados Unidos 
 Teatro Apollo de Harlem, Nueva York.
 Teatro Apollo de la calle 42, Nueva York.

en Italia 
 Teatro Apollo de Mondavio (:w:it).
 Teatro Apollo de Roma (:w:it).

en Portugal 
 Teatro Apolo de Lisboa (:w:pt).

en Reino Unido 
 Teatro Apollo de Glasgow (:w:en).
 Teatro Apollo de Oxford.
 Teatro Apollo de West End, Londres.
 Teatro Apollo Victoria de Victoria, Londres.
 Teatro Apollo de Mánchester.

Cine 
 Teatro Apolo (1950), película de Rafael Gil.